Lawson (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Lawson (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Lawson (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Lawson (winkelketen), winkelketen in Japan
 Lawson (band), Britse pop-rockband
 Lawson (album), muziekalbum van John Schumann and the Vagabond Crew
 Lawson L-2, Amerikaans vliegtuig uit 1920
 Lawson L-4, Amerikaans vliegtuig uit 1920
 Thomas W. Lawson (schip, 1902), Amerikaans zeilschip uit 1902